Ерншельдсвік (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Ерншельдсвік — місто у Швеції, у лені Вестерноррланд.